Појам  може да се односи на:
 Марија Тереза од Аустрије-Есте (1773—1832) 
 Марија Тереза од Аустрије-Есте (1817—1886)
 Марија Тереза од Аустрије-Есте (1849—1919), супруга Лудвига III Леополда